Филлодо́це () — олиготипный род низкорослых вечнозелёных кустарников и кустарничков семейства . Включает 8 видов.

Название рода 
Название рода образовано от  «лист» и  «я кажусь» из-за сходства листьев этих растений с листьями представителей рода . По другой версии, растение названо в честь нереиды  — персонажа древнегреческой мифологии.

Это название рода вместе с описанием вида Phyllodoce taxifolia (позднее синонимизирован с видом Phyllodoce caerulea, описанным Карлом Линнеем ещё в 1753 году, но под названием Andromeda caerulea) дал английский ботаник Ричард Энтони Солсбери в первом томе книги , изданном в 1806 году с иллюстрациями .

Ботаническое описание 
Низкорослые вечнозелёные кустарники и кустарнички. Стебли густо облиственные, прямостоячие или лежачие. Листья очередные, линейные, тупые, 5—14 мм длиной и 1—2 мм шириной. Цветки одиночные или собраны по 2—6 на концах побегов в кистевидные или зонтиковидные соцветия. Чашечка остающаяся, пятираздельная или из 5 свободных узколанцетных листочков. Венчик опадающий, яйцевидно-кувшинчатый, пятизубчатый, розовато-сиреневый или зеленовато-белый, 8—10 мм длиной и 4—6 мм шириной. Тычинок 10; пыльники продолговатые, тычиночные нити тонкие. Плод — округлая или овальная, пятигнёздная, раскрывающаяся по створкам (локулицидно) коробочка, 3—4 мм длиной. Семена овальные, блестящие.

Диплоидный набор хромосом с 2n=24.

Распространение 
Ареал рода — . Встречаются в Евразии, на северо-востоке Северной Америки, в Гренландии и Исландии. Произрастают в горах умеренной и тундровой зоны. В России известны два вида, растущие в северных районах Европейской части страны, Сибири, Урала, Дальнего Востока.

Систематическое положение 
По современным представлениям, род Phyllodoce входит в подсемейство  (Ericoideae) семейства . В этом подсемействе он является типовым родом трибы  — наиболее рано отделившейся ветви в эволюционном дереве подсемейства.

Представления об объёме данной трибы, существовавшие ещё в конце XX века, существенно изменились. Если в системе цветковых растений А. Л. Тахтаджяна (1987) в трибу, наряду с родом Phyllodoce, входили роды Kalmia, Kalmiopsis, Rhodothamnus, Bryanthus, Ledothamnus,  и Loiseleuria, то к настоящему времени состав трибы стал иным. Именно, в соответствии с данными молекулярно-филогенетических исследований, подкреплёнными результатами палинологического анализа, роды Leiophyllum и Loiseleuria упразднены (входившие в них виды перенесены в состав рода Kalmia), роды Bryanthus и Ledothamnus выделены в отдельную трибу , зато в состав трибы дополнительно включены не входившие в неё ранее роды Epigaea, Elliottia и Bejaria. Филогенетические связи между семью родами трибы можно представить следующей кладограммой:

Таксономия 
Род Филлодоце включает 8 видов:
  — произрастает на Камчатке, Сахалине, в Японии, на Аляске и Алеутских островах. Отличается зеленовато-жёлтыми кувшинчатыми цветками и светло-зелёными листьями, опушёнными по жилке, которые имеют лекарственное значение.
  — Филлодоце Бревера — в основном встречается в Калифорнии. Отличается ярко-пурпурными цветками, венчик — блюдцевидно-чашевидный или ширококолокольчатый.
  — наиболее распространённый в природе и культуре вид. Цветки после распускания имеют голубую окраску, а при отцветании они становятся сиренево-розовыми; венчик — кувшинчатый. В России произрастает в равнинных тундрах арктических районов Европейской части страны и Чукотки, а также в горах Кольского полуострова, Карелии, Урала, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
  — эндемик Китая. Произрастает в горных лесах провинции Гирин. Отличается пурпурными цветками с яйцевидным венчиком.
  — произрастает на западе Северной Америки. Отличается пурпурными или розовыми цветками с вытянутым колокольчиковидным венчиком.
  — произрастает на западе Северной Америки. Отличается жёлтыми или оливково-зелёными цветками с яйцевидно-кувшинчатым венчиком.
  — произрастает на западе Северной Америки. Цветки — пурпурные или розовые, венчик — колокольчиковидный.
  — произрастает только на Японских островах (Хонсю, Сикоку). Цветки — с колокольчиковидным венчиком, имеют белую окраску с розоватым оттенком.

Молекулярно-филогенетические исследования пока не позволили вполне прояснить филогенетические связи между приведёнными видами, поскольку охватили не все 8 видов рода Филлодоце. В приведённой ниже кладограмме представлены предварительные результаты этих исследований; следует отметить обособленное положение видов P. breweri и P. nipponica среди обследованных видов, а также положение вида Kalmiopsis fragrans на данной кладограмме (другой вид рода Кальмиопсис, Kalmiopsis leachiana, в анализе не участвовал) — возможно, это свидетельствует о монофилии клады Kalmiopsis + Phyllodoce как целого, но не о монофилии входящих в неё родов.

Хозяйственное значение и применение 
Многие виды рода Филлодоце, например, филлодоце алеутская и филлодоце голубая, используются в качестве декоративных садовых растений. При этом филлодоце голубая введена в культуру в 1800 году, филлодоце ерниковая — в 1830 году, филлодоце железистоцветковая — в 1885 году, филлодоце Бревера — в 1896 году, филлодоце алеутская и филлодоце ниппонская — в 1915 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Вересковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Декоративные растения